Ellger ist der Familienname folgender Personen:

 Reinhard Ellger (* 1953), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Sieglind Ellger-Rüttgardt (* 1941), Professorin für Allgemeine Rehabilitationspädagogik

Siehe auch:
 Elger